Марк-ла-Тур () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 410 км на південь від Парижа, 90 км на південний схід від Ліможа, 10 км на південний схід від Тюля.

Історія 

1 січня 2019 року Марк-ла-Тур і Лагард-Анваль було об'єднано в новий муніципалітет Лагард-Марк-ла-Тур.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 74 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 152,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Марк-ла-Тур на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Марк-ла-Тур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Коррез